

Codici 
 SS-3 – nome in codice NATO di SS-3 Shyster, missile sovietico R-5

Informatica 
 SS3 – carattere di controllo Single-Shift 3

Musica 
 SS-3  – traccia dell'album Divine Intervention degli Slayer del 1994

Trasporti 
 SS 3 – Strada statale 3 Via Flaminia (Italia)
 Strada statale 3  – strada statale polacca